ASPI steht für:
 A-Square Shock Power Index, einem Maß für die Stoppwirkung eines Projektils
 Advanced SCSI Programming Interface
 Autostrade per l’Italia, italienisches Autobahnunternehmen

Aspi steht für:
 Aspi bei Seedorf, ein Ort in der Gemeinde Seedorf im Kanton Bern, Schweiz

Aspi steht als Abkürzung/Verniedlichung für
 Menschen mit Asperger-Syndrom

Abkürzung